Zimmermann (tyska för snickare) är ett vanligt efternamn i tyskspråkiga regioner.

Personer med efternamnet Zimmermann

A
 
 Albrecht Zimmermann (1860–1931), tysk botaniker
 Alfred Zimmermann (1854–1910), tysk konstnär
 Annemarie Zimmermann
 
 Arthur Zimmermann (1864–1940), tysk diplomat och politiker

B
 Bernd Alois Zimmermann (1918–1970), tysk kompositör
 Bodo Zimmermann

C
 Charles A. Zimmerman
 Christoph Zimmermann
 Clemens von Zimmermann (1789–1869), tysk konstnär

D
 Dan Zimmermann
 Dominikus Zimmermann (1685–1766), tysk byggmästare

E
 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann (1743–1815), tysk naturforskare
 Edith Zimmermann
 Egon Zimmermann (1939–2019), österrikisk alpin skidåkare
 
 Ethel Merman

F
 Friedrich Wilhelm Zimmermann (1826–1887), tysk konstnär

G
 Gunilla Zimmermann

H
 Hans Zimmermann

J
 Johann von Zimmermann (1820–1901), ungersk-tysk industriman
 Johann Baptist Zimmermann (1680–1758), tysk konstnär
 Jordan Zimmermann

K

M
 Markus Zimmermann
 Matthias A. K. Zimmermann

P
 Phil Zimmermann (född 1954), amerikansk dataprogramutvecklare
 Pierre-Joseph-Guillaume Zimmermann (1785–1853), fransk tonsättare

R
 Raquel Zimmermann
 Reinhard Sebastian Zimmermann (1815–1893), tysk konstnär

T
 Tabea Zimmermann

W
 Wilhelm Zimmermann (1807–1878), tysk skald, historiker, litteraturvetare och politiker

Se även 

 Bob Dylan (ursprungligen Robert Allen Zimmerman)

Tyska efternamn

he:צימרמן